Kettembeil ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Ludwig Christoph Kettembeil (1768–1840), deutscher Jurist und Zeitungsverleger
 Christian Gotthard Kettembeil (1773–1850), deutscher Kaufmann und Theaterbetreiber